Die Handball-Regionalliga 2008/09 wurde wie in den Vorjahren in fünf Staffeln ausgespielt, die jeweils durch ihren Regionalverband organisiert wurden. Die Meister der fünf Ligen stiegen in die 2. Bundesliga auf.

Regionalliga Nord 

 Die HSG Nordhorn II zog sich zurück.

Regionalliga Nordost

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2008/09

Regionalliga Südwest 

 Die HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim löste sich auf. Der TV Mülheim trat in der nächsten Saison in der Rheinland-Liga an.

Regionalliga Süd 

 Der TV Hemsbach zog seine Mannschaft nach Rundenende aus der Regionalliga zurück.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2008/09